Дуг Эйткен (; род. 1968, Редондо-Бич, США, живёт и работает в Лос-Анджелесе) — современный американский художник.

Образование 
 1986—1987 Мэримаунт Колледж, Палос Вердес
 1987—1991 Арт-центр Колледжа дизайна, Пасадена

Творчество 
 Широко известный новаторскими инсталляциями, Дуг Эйткен использует широкий спектр медиа и художественных подходов, приглашая зрителя в мир, где время, пространство и память имеют изменчивую природу. Эйткен погружает в медиа-насыщенное культурное бессознательное, позволяя зрителю увидеть кино уникальным образом, деконструируя связи между звуком, движущимся образами и ритмом окружения. Эйткен использует фотографию, скульптуру, звуковые инсталляции, многоканальные видео инсталляции. В каждой работе художник выбирает средства, которые усиливают и визуально подчеркивают тему произведения. Масштаб работы может варьироваться от простой фотографии до комплексной двигающейся скульптуры из зеркал. Квази-нарративные фильмы создают сложные запутанные истории без определенного конца.

Видео и инсталляции 
 Для инсталляции Sleepwalkers (2007) в Музее Современного Искусства в Нью-Йорке и Migration (2008) в Музее искусств Карнеги в Питтсбурге наружные стены и фасады музеев использовались в качестве экранов, на которые фильмы проектировались.
 Дуг Эйткен получил Золотого льва Венецианской биеннале в 1999 за инсталляцию electric earth. Эта многоканальная видео инсталляция пленила аудиторию на Венецианской биеннале и Биеннале Уитни. Произведение строится вокруг странного ночного опыта молодого человека, который изучает Лос-Анджелес, и представляет собой похожую на сон последовательность незабываемых образов. Как и большинство его работ, она подчеркивает контраст высокотехнологичной скорости современной повседневной жизни с монотонностью городского ландшафта.
 В других работах, снятых в отдаленных местах, на острове Монтсеррат, в джунглях Гайаны, Эйткен создает ещё более красивые образы, которые окружают зрителя и создают приостановленный, гипер-реальный портрет современной жизни. Отправной точкой для eraser был путь через карибский остров Монтсеррат. После разрушительного извержения вулкана Soufrière Hills в 1995, большая часть населения покинула остров, который был захвачен дикой природой. Изображения на трех проекциях соответствуют участкам пути. Для художника изначально было важно, что превращение в музейную видео инсталляцию разрушает линейность изначального маршрута.
 Чтобы снять Monsoon (1995) Эйткен отправился в Джонстаун, Гайана, чтобы посетить место, где в 1978 было совершено массовое самоубийство (и убийство) членов секты «Народный храм». Художник обнаружил, что это историческое место было поглощено тропическим лесом, который окружал его.
 В I am in you Эйткен хотел сокращения и создания органического минимализма, изоляции отдельных звуков, которые обычно остаются незамеченными в повседневной какофонии. Изображения — играющая девочка или геометрические фигуры — также не создают повествования в привычном смысле. Тем не менее, сочетание изображений и звука обладают властью, как триллер, от которого трудно оторваться.
 Diamond Sea (1997) — кинематографическая панорама пустыни Намиб в Юго-Западной Африке. Богатство региона — алмазные шахты, которые занимают 75000 квадратных километров. С воздуха и земли художник снимает изображения ветхих зданий, ржавеющей техники, пустых интерьеров автоматизированного комплекса, сопоставляя их с пустыней и океаном. Эйткен потратили месяц на изучение этого удаленного места, которое было закрыто для внешнего мира с 1908. Результатом стал пейзаж, к которому художник добавил контрастирующий саундтрек атмосферной техно музыки, совместив популярную культуру с изображением места, которое так долго существовало без неё.

Фотографии 
 Хотя Дуг Эйткен известен, в первую очередь, благодаря видео, его фотографии, сделанные на высоком уровне, с их визуальной силой и красотой также убедительны. Монументальный триптих 2 second separation II изображает танкер на мели у побережья, теряющегося в тумане. Волны обрушиваются на разрушающийся корпус корабля. Как у выброшенного на берег кита, болезненный конец этого судна неизбежен. Кораблекрушение произошло в 1980 у берегов Мексики. В трех разного размера частях триптиха художник документирует необратимый и неторопливый распад судна. Название работы описывает последовательность фотографий — с интервалом в две секунды отдельные кадры триптиха были сняты. Движение показывает едва заметные изменения в композиции. Художник использует фотографию как инструмент, который служит ему и зрителю в восприятии и понимании времени и пространства. Есть несколько аспектов, которые отражают различные возможности для восприятия. Наряду с концептуальными ссылками, работы Дуга Эйткена также обращаются к романтической традиции американского искусства, которая началась в девятнадцатом веке с Гудзонской школы, и до Роберта Смитсона и Джеймса Таррелла.
 the movement также играет с восприятием зрителя. Отправной точкой для этой работы послужило изучение восприятия повседневных объектов. Эйткен в этой фотографии открывает совершенно новый взгляд на останки автомобиля, брошенного в пустыне. Художник специально переворачивает фотографию, простая хитрость, которая достигает своей цели. С одной стороны, поворот на 180 градусов дает ощущение невесомости, с другой стороны, дает зрителю обескураживающее ощущение головокружения. В равной мере, законы физики и человеческого восприятия поставлены под сомнение и нарушены.

Книги 
 Эйткен также выпустил несколько книг: Broken Screen, книгу интервью с 26 художниками, 99 Cent Dreams, коллекцию фотографий, Write In Jerry Brown President, книгу художника, опубликованную Музеем современного искусства в Нью-Йорке.

Музыкальные клипы 
Наряду со своей деятельностью в качестве художника, Дуг Эйткен также известен своими видеоклипами, выполнеными для таких музыкантов как Игги Поп и Fatboy Slim.

Персональные выставки

Публичные коллекции

Примечания

Ссылки 

 Сайт художника
 dougaitken.com
 Информация о художнике на сайте 303 Gallery
 Sleepwalkers (сайт проекта)
 ArtNet
 Victoria Miro Gallery
 ArtFacts

Современные художники США
Видеоартисты США
Выпускники Художественного колледжа дизайна (Пасадина)